Milo puede referirse a:

Milo (Nueva York), un pueblo de Nueva York.
Milo, antigua ciudad de Grecia.
Milo (bebida), una famosa malteada con este nombre.
Milo de Escorpio un personaje de la serie saint seiya.